Старк има више значења:
 Округ Старк (Индијана)
 Старк (Флорида)